Gronlund ist der Familienname folgender Personen:
 Laurence Gronlund (1846–1899), US-amerikanischer Sozialist und Publizist
 Norman Edward Gronlund (* 1920), US-amerikanischer Pädagoge

Siehe auch:
 Grönlund
 Grønlund